Ями Гаутам (, , род. 28 ноября 1988 года, Биласпур, Индия) — индийская актриса и модель.

Биография 
Ями родилась в Биласпуре, в семье представителей народа . Её отец Мукеш Гаутам — известный режиссёр фильмов на панджаби. У Ями есть сестра Сурилли, также актриса
В возрасте 12 лет она вместе с семьей переехала в Мумбаи.

Её карьера началась с мыльных опер Chand Ke Paar Chalo и Yeh Pyar Na Hoga Kam, благодаря которым она стала популярна как телеактриса.
В 2009 году состоялся её кинодебют в фильме на каннада Ullasa Utsaha, где она сыграла в паре с известным в штате актёром Ганешем.

В 2012 году актриса дебютировала в Болливуде в фильме , где её партнёром стал ещё один дебютант . Её героиня Ашима Рой — девушка из Западной Бенгалии, которая влюбилась в главного героя. Фильм имел коммерческий успех и принёс ей похвалы критиков за сыгранную роль.

В 2017 году она снялась в фильме Kaabil вместе Ритиком Рошаном, исполнив роль жены главного героя, которая также слепа как и он. Фильм имел коммерческий успех и положительную оценку. В том же году с её участием вышел фильм «Саркар 3», который провалился в прокате.

Сейчас Ями снимается в фильме Batti Gul Meter Chalu, в котором она заменила Илеану Д'Круз.

Личная жизнь 
4 июня 2021 года вышла замуж за писателя и режиссёра Адитья Дхара.

Фильмография

Примечания